Magura Sadar – sottodistretto (upazila) del Bangladesh
Grotta Magura – grotta della Bulgaria

Pagine correlate 
Măgura